Termenul „''''''” se poate referi la:

Localități:
Ehrenberg (Rhön), in Hessen
Ehrenberg (bei Hildburghausen) in Thüringen
Ehrenberg (Arizona) in SUA
Cetate:
Ehrenberg (Bad Rappenau) in Baden-Württemberg
Munți:
Ehrenberg (Sauerland) în Mittelgebirge